La saison 2018-2019 de l'Union sportive de Ben Guerdane est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif 

|-

|-

|-

|-

Matchs amicaux

Compétitions

Championnat de Tunisie 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=33%|

|}

Coupe de Tunisie

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Références 

Ben Guerdane
2018-2019